Leipziger Buchpreis steht für folgende Preise:

 Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, seit 1994 verliehen
 Preis der Leipziger Buchmesse, seit 2005 verliehen